Дже́ймс Абра́м Га́рфилд (, 19 ноября 1831 — 19 сентября 1881) — 20-й президент США (март — сентябрь 1881), разносторонне одарённый самоучка, военачальник и активист Республиканской партии. Единственный за всю историю США президент, избранный на эту должность в бытность членом Палаты представителей США. Был тяжело ранен менее чем через четыре месяца после вступления в должность и умер через два с половиной месяца от последствий неудачного лечения.

Педагогическая и военная карьера 
Родился 19 ноября 1831 года в штате Огайо в семье Абрахама Гарфилда-старшего, небогатого строительного подрядчика, обзаведшимся своей фермой, и Элизы, урожденной Баллу. Лишившись кормильца в 1833 году, семья оказалась на грани нищеты, однако волевая мать сумела устроить дела, продав часть имущества и устроив браки. Гарфилд был любимчиком своей матери и пользовался ее любовью и поддержкой. Жил сначала подённой работой, потом был боцманом на речных судах, учителем в народной школе и наконец, дополнив своё образование (амбидекстр, левой рукой умел писать по-древнегречески, правой по-латыни, а кроме того, предложил новое доказательство теоремы Пифагора), получил место учителя и директора одного из высших учебных заведений, занимаясь также адвокатурой и заседая в сенате штата Огайо. С началом гражданской войны 1861 г. Гарфилд, горячий приверженец северных штатов, сформировал полк добровольцев в Огайо и принял участие в военных действиях в штате Кентукки. Затем состоял начальником штаба генерала Роузкранса и 11 января 1862 года ему было присвоено звание бригадного генерала.

Политическая деятельность 

В 1862 г. избран штатом Огайо в члены конгресса, где стал одним из видных деятелей Республиканской партии, на республиканском конгрессе в Чикаго по поводу президентских выборов 1880 г. Гарфилд поддерживал кандидатуру своего друга Шермана, но когда ни Шерман, ни Грант не получили надлежащего большинства, то сам Гарфилд был провозглашён кандидатом на президентское кресло. Выбранный в президенты, он вступил в эту должность в марте 1881 г. с твёрдым намерением положить конец деморализации своей партии.

Несмотря на краткое президентство, Гарфилд развернул довольно энергичную реформистскую деятельность внутри страны и обозначил перспективную внешнеполитическую программу, направленную на переход от изоляционизма к активным действиям во всём мире. Он был последовательным сторонником реформы гражданской службы, с целью упразднить неэффективную коррупционную «систему добычи» и применить систему заслуг (что планировал ещё во время своей администрации Хейз). Было проведено жёcткое расследование коррупции в почтовом ведомстве, в результате чего был осуждён и снят с должности помощник генерального почтмейстера Томас Брэйди. Гарфилд был сторонником улучшения положения афроамериканцев и расширения их гражданских прав, выступал за создание универсальной федеральной системы образования, демонстративно назначил видных чернокожих общественных и политических деятелей на различные государственные посты — Фредерика Дугласа регистратором в Вашингтоне, Роберта Брауна Эллиота агентом в Казначейство, Джона М. Лангстона послом на Гаити и Бланша К. Брюса регистратором Казначейства. Также Гарфилд считал, что поддержку Юга республиканцы могут получить скорее из-за общих экономических и индустриальных интересов, чем из-за поддержки расистских настроений, и сворачивал примирительную политику Хейса с южными демократами. При этом он назначил саквояжника-южанина Уильяма Ханта на должность министра военно-морских сил и нашёл поддержку сенатора от Вирджинии Уильяма Махоуна и его Readjuster Party, надеясь перетянуть их голоса к Республиканцам.

Не имея опыта во внешней политике, Гарфилд опирался на Джеймса Блейна, которого назначил госсекретарём. Блейн, бывший протекционист, согласился с мнением президента о необходимости содействия свободной торговле, особенно в Западном полушарии. Расширение торговли с Латинской Америкой выглядело лучшим способом удержать Великобританию от господства в регионе, а поощрение экспорта, по их мнению, могло способствовать развитию экономики и увеличить американское процветание. С подачи президента Блейн выступил на Панамериканской конференции 1882 года за создание форума для ведения переговоров о расширении торговли и пытался вступить посредником во Второй Тихоокеанской войне. Гарфилд выступал против передачи Чили территорий Перу, но Лима отвергла любое урегулирование, возвращающее статус-кво. В целом, президент стремился расширить влияние Америки в других областях мира, призывая к пересмотру Договора Клейтона-Бульвера, чтобы позволить Соединённым Штатам строить канал через Панаму без участия Британии, а также пытаться уменьшить влияние Британии в стратегическом пункте королевства Гавайи.

Планы Гарфилда и Блейна по вовлечению Соединённых Штатов в мировую политику простирались и за пределы Западного полушария, поскольку начался поиск возможности заключить торговые договоры с Кореей и Мадагаскаром. Гарфилд также рассмотрел вопрос об увеличении военной мощи Соединённых Штатов за рубежом, попросив своего протеже министра военно-морского флота Ханта расследовать состояние военно-морского флота с целью расширения и модернизации. Однако в конце концов, эти амбициозные планы ни к чему не привели после убийства Гарфилда. Девять стран приняли приглашения на Панамериканскую конференцию, но приглашения были сняты в апреле 1882 года после того, как Блейн ушёл из кабинета, а Артур, преемник Гарфилда, просто отменил конференцию. Военно-морские реформы продолжались при Артуре, но приняли более скромный масштаб, чем Гарфилд и Хант предполагали, в конечном итоге прекратив строительство Действующей эскадры.

Смерть 

Президентство Гарфилда продлилось только полгода (меньше был в должности только Уильям Гаррисон). Уже 2 июля президент был тяжело ранен Шарлем Гито и умер 19 сентября 1881 года.

Президент находился на железнодорожном вокзале в Вашингтоне, когда ему выстрелили в спину из револьвера «Бульдог». «Боже мой! Что это?» — только и успел воскликнуть Гарфилд, прежде чем его положили на носилки, чтобы отправить в больницу.

Гито, психически неуравновешенный человек, безуспешно и настойчиво искавший места консула во Франции, заявил на суде, что покушался на президента, но не убил его: причиной смерти Гарфилда стало плохое лечение. Суд не согласился с доводами Гито, и поскольку психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым, он был повешен в 1882 году. Современные медики, исследовавшие историю болезни Гарфилда, считают, что в этих словах была немалая доля правды. Первоначально рана президента была неглубокой, а пуля застряла в месте, не близком к жизненно важным органам. Состояние президента в целом оставалось стабильным, ограничиваясь лихорадкой и проблемами с употреблением твёрдой пищи. Между тем врачи, зондировавшие в рану пальцами без каких-либо перчаток или дезинфекции, значительно углубили рану (в ложном раневом канале, проникшем в печень, продолжали искать пулю) и вызвали сильное гнойное воспаление. Несмотря на то, что сам Александр Белл пытался найти в теле живого Гарфилда пулю при помощи своего электрического металлоискателя, она обнаружилась только при вскрытии. Отчасти опыт Бэлла не удался потому, что металлический каркас кровати Гарфилда привёл к неисправным показаниям инструмента, а отчасти потому, что самопровозглашённый главный врач доктор Уиллард Блисс разрешил Беллу использовать устройство только с правой стороны Гарфилда, где, по мнению Блисса, застряла пуля. В конце июля Гарфилду становилось всё хуже из-за инфекции, из-за которой его сердце ослабло. Он оставался прикованным к постели в Белом доме с лихорадкой и сильными болями. Его вес упал с 210 фунтов (95 кг) до 130 фунтов (58 кг), так как его неспособность удерживать и переваривать пищу брала своё. Попытки вводить пищу через клистиры не помогла. Начались сепсис и инфекция, и у президента какое-то время были галлюцинации. Абсцессы распространились по всему его телу, когда свирепствовала инфекция. Состояние Гарфилда усугублялось из-за гнетущей летней жары в Вашингтоне, хотя ещё в июне ведущие военно-морские инженеры США смонтировали в его покоях и кабинете охладительные установки. 6 сентября Гарфилд был доставлен поездом в Эльберон (тогда часть Лонг-Бранч) на берегу Джерси, где добровольцы за ночь построили ветку от станции до коттеджа Франклин, приморского особняка, переданного в его пользование. Намерение врачей состояло в том, чтобы помочь президенту избежать вашингтонской жары и влажности в тщетной надежде, что свежий морской воздух и тишина помогут его выздоровлению. Гарфилд лежал в постели перед окном с видом на пляж и океан. Начались новые инфекции, спазмы стенокардии. Гарфилд умер от разрыва аневризмы селезёночной артерии после сепсиса и бронхиальной пневмонии в 22:35 в понедельник, 19 сентября 1881 года, в Эльбероне, штат Нью-Джерси, за два месяца до своего 50-летия 

Телеграмма Международного телеграфного агентства:

8 (20) сентября. О кончине президента Гарфильда сообщают: «Доктор Блисс, посетивший Гарфилда в исходе десятого часа вечера, нашёл, что общее состояние больного, пульс которого был 106, обещало спокойную ночь. Гарфилд сказал при этом, что он чувствует себя довольно сносно; но он вскоре погрузился в сон, продолжавшийся с четверть часа, и проснулся с сильным страданием сердца. Призванный вновь к больному, доктор Блисс застал Гарфилда с крайне слабым пульсом и с едва заметным биением сердца и объявил, что президент при смерти. Тотчас же были позваны супруга президента и остальные врачи. В 10 час. 50 минут вечера, врачи объявили, что президент скончался…»

Русская террористическая организация «Народная воля», убившая в том же году за 4 месяца до этого покушения Александра II, осудила покушение Гито: «Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфилда, Исполнительный Комитет считает долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито. В стране, где свобода личности даёт возможность честной идейной борьбы, где свободная народная воля определяет не только закон, но и личность правителей — в такой стране политическое убийство, как средство борьбы, — есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своею задачею. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия».

Мемуары Гарфилда изданы в Бостоне в 1883 году.

В культуре 
 Кэндис Миллард. Судьба республики (2011)

Примечания

Литература 

 Mason. «Life and public services of James A. G.» (Лондон, 1881)
 Ridhpath. «Life and work of J. A. G.» (Цинциннати, 1881)
 Thayer. «J. Garfields Leben» (Гота, 1882).
 

Президенты США
Жертвы политических убийств
Члены Республиканской партии США
Убитые президенты США
Генералы армии Союза
Политики США XIX века
Преподаватели Хирамского колледжа
Выпускники Хирамского колледжа
Выпускники Колледжа Уильямса